Eberstein steht für:

Orte und administrative Einheiten:
 Eberstein (Kärnten), Marktgemeinde in Kärnten
 Katastralgemeinde Eberstein, Katastralgemeinde in der Marktgemeinde Eberstein, Kärnten
 Eberstein (Gemeinde Eberstein), Ortschaft in der Marktgemeinde Eberstein, Kärnten
 Bezirk Eberstein, Gemischter Bezirk in Kärnten 1854–1868
 Steuerbezirk Eberstein, Steuerbezirk in Kärnten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
 Eberstein, Dorf im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Dzikowina im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eberstein, Aussichtspunkt und Jagdhaus am Panoramaweg Schwarzatal, Schwarzburg, Thüringen

Burgen und Schlösser:
 Alt-Eberstein, Burgruine im Baden-Badener Stadtteil Ebersteinburg, Baden-Württemberg
 Burg Eberstein (Nowogard), ehemalige Burg in Nowogard, Westpommern
 Ruine Eberstein, Burgruine in Hilders, Hessen
 Schloss Eberstein (Eberstein), in Eberstein, Kärnten
 Schloss Eberstein (Gernsbach), in Gernsbach, Baden-Württemberg, auch Neu-Eberstein oder Neueberstein genannt

Adelsgeschlechter:
 Eberstein (fränkisches Adelsgeschlecht), fränkisch-thüringisches Adelsgeschlecht
 Eberstein, niedersächsisches Adelsgeschlecht; siehe: Everstein (Adelsgeschlecht)
 Eberstein (südwestdeutsches Adelsgeschlecht), Grafengeschlecht im heutigen Baden-Württemberg
 Eberstein-Naugard, pommersches Adelsgeschlecht

Personen:
 Bernd Eberstein (* 1942), deutscher Sinologe

 Eberhard IV. von Eberstein († 1263), Graf von Eberstein und Stauf, Stifter des Klosters Rosenthal (Pfalz)
 Ernst Eberstein (1886–1966), deutscher Offizier und Gründungsdirektor des Chemnitzer Flughafens
 Ernst Albrecht von Eberstein (1605–1676), Heerführer während des Dreißigjährigen Krieges
 Friedrich Karl von Eberstein (1894–1979), deutscher Politiker (NSDAP), MdR, SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS
 Hedwig von Eberstein (1817–1900), deutsche Rittergutsbesitzerin und Stifterin
 Heinrich Schmidt-Eberstein (1828–1894), deutscher Richter und Landgerichtsdirektor
 Josef Karl Theodor von Eberstein (1761–1833), deutscher Politiker

 Kaspar von Eberstein (1604–1644), deutscher Generalleutnant aus Hessen
 Konrad von Eberstein (Konrad V. von Eberstein; um 1185–1245), 49. Fürstbischof von Speyer

 Philipp II. von Eberstein (1523–1589), Graf aus dem südwestdeutschen Adelsgeschlecht
 Robert von Eberstein (1801–1882), preußischer Generalmajor und zuletzt Kommandant von Kolberg
 Stephan Heinrich von Eberstein (1533–1613), Diplomat der Herzöge von Pommern

 Wolf von Eberstein (um 1340–1396), Graf aus dem südwestdeutschen Adelsgeschlecht
 Wolf George von Eberstein (1724–1779), preußischer Major

Siehe auch:
 Firnhaber von Eberstein